A decapoda azt jelenti, tíz lábú. A szót két taxonra is alkalmazzák:

 Tízlábú rákok
 Tízkarú polipok